Andorra
 Sint-Clemenskerk (Pal)

België
 Sint-Clemenskerk (Achêne)
 Sint-Clemenskerk (Barchon)
 Sint-Clemenskerk (Eppegem)
 Sint-Clemenskerk (Finnevaux)
 Sint-Clemenskerk (Fouleng)
 Sint-Clemenskerk (Hoeilaart)
 Sint-Clemenskerk (Klemskerke)
 Sint-Clemenskerk (Minderhout)
 Sint-Clemenskerk (Oerle)
 Sint-Clemenskerk (Watermaal)

Denemarken
 Sint-Clemenskerk (Klemensker)
 Sint-Clemenskerk (Rømø)

Duitsland
 Sint-Clemenskerk (Amrum)
 Sint-Clemenskerk (Mayen)
 Sint-Clemenskerk (Münster)
 Sint-Clemenskerk (Schwarzrheindorf)
 Sint-Clemenskerk (Solingen)
 Sint-Clemenskerk (Wissel)

Italië
 San Clemente (basiliek) in Rome

Nederland
 Sint-Clemenskerk (Brunssum)
 Oude Sint-Clemenskerk (Gerwen)
 Nieuwe Sint-Clemenskerk (Gerwen)
 Clemenskerk (Havelte)
 Sint-Clemenskerk (Hulsberg)
 Sint-Clemenskerk (Hilversum) te Hilversum
 Sint-Clemenskerk (Merkelbeek)
 Sint-Clemenskerk (Nes)
 Sint-Clemenskerk (Nuenen)
 Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk
 Sint-Clemenskerk (Waalwijk) in Baardwijk

Clemenskerk